Roanoke hace referencia a varios artículos:

Origen del nombre
Roanoke es una tribu indígena de América oriunda de la región que actualmente ocupa Carolina del Norte;

Lugares en Estados Unidos
 Colonia de Roanoke, Carolina del Norte;
 Ciudad de Roanoke (Virginia);
 Condado de Roanoke (Virginia);
 Roanoke (Illinois);
 Roanoke (Indiana);
 Roanoke (Texas);
 Río Roanoke, vertiente atlántica.